

Cinema
Tre fratelli – film diretto da Francesco Rosi (1981)
Três irmãos – film diretto da Teresa Villaverde (1994)

Architettura
Tre Fratelli – tre edifici a Riga